

Devigne, De Vigne ou de Vigne.

De Vigne

Patronyme 
 Edmond De Vigne (1841-1918), architecte belge ;
 Emma De Vigne (1850-1898), peintre belge ;
 Félix De Vigne (1806-1852), peintre d'histoire belge ;
 Louis de Vigne (1601-1621), prélat français,  d'Uzès ;
 Paul De Vigne (1843-1901), sculpteur belge.

Devigne

Patronyme 
 Benjamin Devigne (1827-1894), artiste-sculpteur belge ;
 Jacques Devigne (1925-2019), graveur français ;
 Jean-Pierre Dévigne (1918-1980), géologue français ;
 Marguerite Devigne (1884-1965), critique d'art, conservatrice aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles
 Roger Dévigne (1885-1965), écrivain français.

Toponyme 
 Rue Paul Devigne, voie de Bruxelles.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme